Oostereinde (Groningen), een buurtschap in Oldambt
Oostereinde (Limburg), een buurtschap van Lummen